Ženská čtyřhra  Porsche Tennis Grand Prix 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová, jehož členky se rozhodly soutěže nezúčastnit.

Vítězem se stal třetí nasazený americko-lotyšský pár Raquel Atawová a Jeļena Ostapenková, který ve finále zdolal americko-slovinské turnajové jedničky Abigail Spearsovou s Katarinou Srebotnikovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Atawová vybojovala sedmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Ostapenkovou to bylo druhé takové turnajové vítězství. Každá z šampionek obdržela jízdní kolo.

Nasazení párů 
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Jeļena Ostapenková (vítězky)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2017
WTA Tour 2017